Яхреньгское сельское поселение — муниципальное образование в составе Подосиновского района Кировской области России. 

Центр — село Яхреньга.

История 
Яхреньгское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Подосиновского района
Сельские поселения Кировской области